Christian Badea – violinista e direttore d'orchestra rumeno naturalizzato statunitense
 Doina Badea – cantante rumena
 Ioana Badea – ex canottiera romena
 Laura Badea-Cârlescu – ex schermitrice rumena
 Mircea Badea – showman, giornalista e attore rumeno
 Pavel Badea – ex calciatore rumeno
 Valentin Badea – ex calciatore rumeno